3-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Переходной лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 31 августа 1993 года — 3 июля 1994 года. Победителем турнира стала команда «Сириус» (Жёлтые Воды).

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Нива» (Мироновка) носила название «Нива-Борисфен», а в первом круге под названием «Нива» представляла Карапыши Мироновского района.
 Перед началом сезона команда «Фрунзенец» (Саки) представляла Фрунзе Сакского района.
 Перед началом сезона команда «Силур» (Харцызск) сменила название на «Прометей» и сменила его 13 октября 1993 года.
 5 мая 1994 года «Электрон» (Ромны) снят с соревнований, а его соперникам засчитаны технические победы +:-.
 Перед началом сезона команда «Луч» (Самбор) представляла город Воля Баранецкая.
 Со следующего сезона Переходная лига будет называться Третьей лигой.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1993/94 — Третья лига

Третья лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994